

Informatica 

 Data Warehouse

Codici 
 DWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hooks Memorial, Houston (Texas), Stati Uniti